Але́ссио Гони́н (; ) — итальянский кёрлингист. 

В составе смешанной сборной Италии участник  (заняли девятое место); в составе смешанной парной сборной Италии участник трёх  (лучший результат — семнадцатое место в ). Двукратный , трёхкратный .

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (2014, 2017), серебро (2015, 2016).
 : золото (2011, 2013, 2014).
 : бронза (2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Вне кёрлинга Алессио Гонин — профессиональный фотограф, специализирующийся на пейзажах и портретах.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 Alessio Stock Photos - Twenty20

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу
Фотографы Италии